Servis je lahko:

Servis (mehanika) - popravilo 
Servis (šport) - začetni udarec pri nekaterih športih
Jedilni servis - komplet jedilnega pribora